Oreoselis divaricata är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Oreoselis divaricata ingår i släktet Oreoselis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
divaricata